Cylindroxyphium är ett släkte av svampar. Cylindroxyphium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cylindroxyphium